Гвадалупе Викторија Уно има више значења:

 Гвадалупе Викторија Уно, Ла Ерадура (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија Уно (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику